Багамские Острова принимали участие в Летних Олимпийских играх 1964 года в Токио (Япония) в четвёртый раз за свою историю, и завоевали одну золотую медаль.

Награды

Золото

Результаты соревнований

Лёгкая атлетика 

Мужчины

 Беговые дисциплины

Q = Прошли в следующий раунд.

 Технические дисциплины

Парусный спорт 

Мужчины

 Открытый класс

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 

1960-е годы на Багамских Островах
Страны на летних Олимпийских играх 1964 года